Григорий Семёнович Криворучко (, ; 3 января 1914, Александровский уезд — 29 октября 1973, Шекинский район) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился 3 января 1914 года в селе Гуртовое Александровского уезда Екатеринославской губернии (ныне Каменско-Днепровский район Запорожской области Украины).

С 1933 года тракторист, бригадир полеводческой бригады, заведующий отделением зернового совхоза имени Орджоникидзе Шекинского района Азербайджанской ССР. В 1948 году получил урожай пшеницы 30,65 центнеров с гектара на площади 30 гектаров. Отделение под руководством Криворучко регулярно получало высокие урожаи зерна. По предложению Криворучко, в 1961 году в совхозе открыт водоём, и уже к 1962 году в водоёме содержались около тысячи сортных уток.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы в 1947 году Криворучко Григорию Семёновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Активно участвовал в общественной жизни Азербайджана. Член КПСС с 1959 года.

Скончался 29 октября 1973 года в рабочем посёлке Орджоникидзе Шекинского района Азербайджанской ССР (ныне посёлок Туран).

Литература 
 
 

Члены КПСС